«Тобол» — казахстанский баскетбольный клуб из города Костанай. Выступает в Национальной лиге Казахстана.

История 
Клуб создан в 2003 году по инициативе тогдашнего директора Костанайской кондитерской фабрики «Баян Сулу» Евгения Александровича Богера и генерального директора ТОО "Строительная компания «Негіз-Акмола» Эмира Ахмедовича Эмирова. Благодаря крепким баскетбольным традициям, достаточно амбициозным кадрам (главный наставник ЗТРК Виктор Ряскин), квалифицированным арбитрам, грамотному менеджменту и надёжной финансовой поддержке команда в первый же сезон стала чемпионом Казахстана.

В апреле 2004 года на должность акима г. Костаная был назначен большой любитель баскетбола Нуралы Садуакасов, позже избранный президентом федерации баскетбола Костанайской области. Благодаря его помощи в 2005 году клуб получил государственную поддержку и статус ГКП акимата города Костаная. В этом же году клуб выиграл кубок Казахстана и занял 8 место в финале клубного чемпионата Азии в г. Манила (Филиппины). С 2005 по 2011 г. клуб ежегодно становилась призёром чемпионата РК.

В 2016 году клуб был продан с аукциона за 20 тыс. тенге неизвестному предпринимателю из Костаная.

Достижения 
Чемпионат Казахстана
  Чемпион (1): 2003/2004
  Финалист (6): 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
  Бронза (2): 2017/2018, 2019/2020

Высшая лига Казахстана
  Чемпион (3): 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017
  Финалист (1): 2010/2011

Кубок Казахстана
  Обладатель (1): 2005 
  Финалист (7): 2003, 2006, 2008, 2009, 2012, 2015, 2020
  Бронза (1): 2018

Состав команды

Трансферы 2018

Пришли

Ушли

Текущий состав

Примечания 

Баскетбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Костаная